Эрнст Бо́кон (; 19 марта 1922 — 13 апреля 1991) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Эрнст Бокон начал свою карьеру в клубе второго дивизиона «Хохштедт», откуда в 1947 году перешёл в венский клуб «Ваккер». За «» Бокон выступал на протяжении восьми лет, являясь одним из самых эффективных нападающих команды. В сезоне 1950/51 забил 30 голов в чемпионате Австрии, уступив только Роберту Динсту. В следующем сезоне «Ваккер» дошёл до финала возрождённого Кубка Митропы, где проиграл венскому «Рапиду» со счётом 2:3. Несмотря на личные успехи нападающего, «Ваккер» за этот период так и не стал чемпионом, хотя четыре раза занимал второе место. В сезоне 1954/55 Бокон перешёл во французский клуб «Мец», где провёл два года, забив 10 голов в 40 матчах. После этого он на один сезон вернулся в «Ваккер», а завершил карьеру в 1959 году, выступая за клуб «Кремс». Всего в чемпионате Австрии Бокон забил 173 гола в 206 матчах.

Эрнст Бокон ни разу не вызывался в национальную сборную Австрии, однако сыграл 4 матча за вторую сборную.

Скончался 22 апреля 1991 года, похоронен в Вене на кладбище Майдлинг.

Достижения 
Финалист Кубка Центропы: 1951

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Кремсер»
Игроки ФК «Мец»